

Geografia
Scirè – regione dell'Etiopia

Navi 
 Scirè – sommergibile della Regia Marina
 Scirè (S 527) – sottomarino della Marina Militare

Persone 
 Giambattista Scirè – storico italiano